Хинтеррайн () — бывший округ в Швейцарии.

Округ входит в кантон Граубюнден. Занимает площадь 617,63 км². Население — 12 455 чел. Официальный код — 1823.

Существовал до 2015 года. 1 января 2016 года все коммуны округа вместе с коммуной Муттен округа Альбула образовали новый регион Виамала.

Коммуны округа 

Упразднённые округа Граубюндена